Улица Блю́хера — улица левобережной части Новосибирска. Начало улицы является одним из образующих центральной площади левобережья — площади Маркса. Конец улицы вместе с улицей Немировича-Данченко и проспектом Маркса образует небольшую площадь Лыщинского, по которой идут основные транспортные потоки с Коммунального моста в левобережную часть города. Её протяжённость составляет около 2 км.

Название  
Улица названа в честь В. К. Блюхера (1889—1938) — Маршала Советского Союза, командовавшего Особой Дальневосточной армией во время конфликта на КВЖД.

Географическое расположение 
Улица Блюхера начинается в месте пересечения с улицей Титова и транспортного кольца в районе площади Маркса. Затем пересекается с улицей Ватутина, затем к ней примыкает Космическая улица. Далее, в непосредственной близости от «станции Студенческая», улица пересекается с Геодезической улицей, а затем к ней примыкает улица Котовского. Заканчивается улица в месте пересечения с проспектом Карла Маркса и улицей Немировича-Данченко, образуя площадь Лыщинского.

Благоустройство, ремонт 
 Улица входит в «График планово-предупредительного ремонта дорог на 2010 год» Мэрии г. Новосибирска.
 В перспективе трамваи с улицы Блюхера должны уступить место дополнительным полосам автомобильного движения.

Примечательные здания и сооружения 

 Жилой кирпичный трёхсекционный дом с высотой боковых секций по 12 этажей и центральной 16-этажной. Центральная секция имеет оригинальную архитектуру. Дом возведён в период с 2002 по 2007 годы. См. изображение:

Организации, расположенные на улице Блюхера 
 Университетская гостиница, комплекс общежитий НГТУ.

Федеральные и государственные управления и органы власти 
 Управление Федеральной Регистрационной Службы (УФРС) по Ленинскому и Кировскому районам г. Новосибирска.
 Отдел по борьбе с экономическими преступлениями отдела милиции УВД г. Новосибирска.

Отделения и офисы банков 
 Филиалы банков «Юниаструм банк», «Сибирского банка СБ РФ».
 Банкоматы, обменные пункты «Юниаструм банк», «Сибирского банка СБ РФ».

Организации торговли 
 Продуктовые магазины: сети «Супермаркет» и другие.
 Развлекательные центры: «Аллегро», Боулинг-центр «Аллегро».
 Рестораны, сети кафе и баров.
 Магазины бытовой техники, компьютерные салоны и магазины.
 Агентства недвижимости, юридические конторы и проч.
 Парикмахерские, студии загара.
 Химчистки, ремонтные ателье.
 Строительные компании.
 Автошколы.

Образовательные учреждения 
 Центр культуры НГТУ.
 Детский оздоровительный лагерь им. О. Кошевого.
 Детские сады: № 208, № 293, № 298, № 311, № 315 и № 322.

Спортивные учреждения 
 Спортивный комплекс НГТУ.
 Фитнес-студии и клубы и др.

Медицинские учреждения 
 Городская поликлиника № 16.
 Стоматологические клиники, центры ортодонтии.
 Сети аптек и др.

Архитектура 
Отсчёт домов по улице Блюхера ведётся от домов, стоящих на пересечении с улицей Титова.

 Участок Титова-Ватутина:
 Участок расположен в непосредственной близости от Площади Маркса. По нечётной стороне архитектура улицы Блюхера представлена типовыми кирпичными пятиэтажными «хрущёвками» с административными помещениями на первом этаже. Внутри квартала имеются также и типовые панельные «хрущёвки», и новые современные 6-этажные кирпичные дома, а также два детских сада.
 В этом промежутке всю чётную сторону занимает ТРК «Версаль» и многоэтажный парковочный комплекс (приписаны к другим улицам).
 Участок Ватутина-Космическая:
 Чётная сторона улицы данного участка представляет собой пятиэтажную кирпичную застройку «хрущёвских» времен. Внутри квартала также имеются детские сады.
 По нечётной стороне расположены как пятиэтажные хрущёвки, так и типовые 9-этажные одноподъездные жилые дома с пристройками-магазинами.

 Участок Космическая-Геодезическая:
 На данном участке по чётной расположен комплекс зданий и сооружений НГТУ: общежития высотой от 5 до 9 этажей, спортивные и культурные учреждения, а также административные здания. На данном участке расположен один двухподъездный 9-этажный кирпичный жилой дом, возведённый также при участии НГТУ. В конце данного участка, на пересечении с улицей Геодезическая расположен современный бизнес-центр.
 Нечётную сторону улицы занимают, в основном, кирпичные пятиэтажные «хрущёвки». Отдельными зданиями представлены новые кирпичные 9-этажные дома.

 Участок Геодезическая-Котовского:
 На последнем участке, от улицы Геодезическая до Площади Лыщинского по чётной стороне улицы расположены пятиэтажные кирпичные «хрущёвки». Помимо жилых домов, здесь располагаются административные здания различной этажности и детские сады.
 На нечётной стороне, до улицы Котовского расположены административные здания высотой до 3 этажей, а также жилой трёхсекционный дом высотой от 12 до 16 этажей. После улицы Котовского нечётную сторону занимает часть Горского жилмассива, из которого непосредственно приписаны к улице Блюхера четыре здания — детский сад и кирпичные здания «хрущёвских» времён постройки: общежитие высотой 4 этажа, 5-этажная гостиница, жилой 5-этажный дом.

Транспорт

Наземный общественный транспорт 
 А: № 1150 (5), № 1110 (10)
 Тр: № 15, № 18, № 8

В перспективе здесь должна появиться остановка западного направления скоростного трамвая.

Остановки 
Остановки общественного транспорта:
 А: «Магазин Телевизоры», «Космическая», «Геодезическая», «Блюхера», «Горская».
 Тр: «Магазин Телевизоры», «Космическая», «Метро Студенческая», «Блюхера».

Интересные факты 
 2 апреля 2005 года в городе Новосибирске на строительстве 9-этажного жилого дома по улице Блюхера кран серии КБМ-401 1994 года выпуска упал на соседнюю пятиэтажную «хрущёвку», повредив перекрытия. Специалистами Госгортехнадзора происшествие было квалифицировано как инцидент.

Примечания

Источники 
 2ГИС Новосибирск

Ссылки 
 Фотогалерея улицы // Gelio
 УФРС г. Новосибирска
 Улица Блюхера в ДубльГИС-Online

Литература 
  Рогов С.С. Новосибирск: история и современность. Новосибирск, 2001.

Блюхера, улица
Улицы Ленинского района Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Новосибирск